Паллант () — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології. Варіант імені — Паллас.

 Паллант — син Пандіона
 Паллант — син Евандра
 Паллант — один з гігантів
 Паллант — один з титанів

Див. також 
 Паллада (значення)
 Паллас